Helicophagus är ett släkte av fiskar. Helicophagus ingår i familjen Pangasiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Helicophagus